Bouterwek oder Bouterweck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Bouterwek (1806–1867), deutscher Historienmaler
 Friedrich Ludewig Bouterweck (1766–1828), deutscher Philosoph, Literaturhistoriker und Schriftsteller
 Karl Wilhelm Bouterwek (1809–1868), deutscher Gymnasialdirektor und Historiker

Siehe auch:
 Butterweck